Aleksej Vasil'evič Kol'cov – poeta russo
 Michail Efimovič Kol'cov – scrittore russo
 Nikolaj Konstantinovič Kol'cov – biologo russo
 Vitalij Kol'cov – calciatore ucraino
 Vitalij Michajlovič Kol'cov – regista sovietico